Буенавистиља има више значења:

 Буенавистиља (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенавистиља, Ла Гарита (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику